Hipacy – imię męskie
 Hipacy z Paflagonii – biskup, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, uznawany w nim za męczennika
 Hipacy Pociej – polemista religijny